</noinclude>

The Really Loud House — американский сериал Nickelodeon, основанный на мультсериале Мой шумный дом. Как и анимационный сериал, он рассказывает о мальчике по имени Линкольн, который живет дома со своими десятью сестрами, Лори, Лени, Луной, Луан, Линн, Люси, Ланой, Лолой, Лизой и Лили.

Производство 
Впервые о сериале было объявлено 24 марта 2022 года вместе с объявлением о продлении мультсериала Мой шумный дом на седьмой сезон.

Основные актеры «A Loud House Christmas» повторяют свои роли в сериале, в том числе Вольфганг Шеффер в роли Линкольна и Джазир Бруно в роли Клайда.

Производство началось в июне 2022 года в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

4 сентября 2022 года было объявлено, что сериал будет называться «The Really Loud House», а также стало известно, что он выйдет в ноябре того же года.

5 октября 2022 года стало известно, что премьера сериала состоится на Nickelodeon 3 ноября 2022 года.

5 января 2023 года было объявлено, что сериал будет продлен на второй сезон.

В главных ролях 

 Вольфганг Шеффер в роли Линкольна Лауд
 Джазир Бруно в роли Клайда МакБрайда
 Ева Карлтон в роли Лени Лауд
 София Вудворд в роли Луны Лауд
 Кэтрин Брэдли в роли Луан Лауд
 Аннака Фурнерет в роли Линн-Лауд Мл.
 Обин Брэдли в роли Люси Лауд
 Лекси Яничек в роли Лизы Лауд
 Элла Аллан в роли Лолы Лауд
 Миа Аллан в роли Ланы Лауд
 Джоли Дженкинс в роли Риты Лауд
 Брайан Степанек в роли Линн-Лауд Старший

Список серий

Первый сезон (2022-TBA) 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! style="background: #FC702A" width="4%" |№
! style="background: #FC702A" |Название
! style="background: #FC702A" width="16%" |Автор(ы) сценария
! style="background: #FC702A" width="15%" |Режиссёр(ы)
! style="background: #FC702A" width="15%" |Показ в США
! style="background: #FC702A" width="6%" | код
|-

Телесериалы США, запущенные в 2022 году
Телесериалы на английском языке
Мультсериалы канала Nickelodeon
Произведения, основанные на мультсериалах